

Орлик — село, Індерський район, Атирауська область

Орлик — річка, Чернянський район, Бєлгородська область, права притока річки Оскіл
 Орлик — річка в Орловській області, ліва притока Оки
 Орлик — село, Чернянський район, Бєлгородська область

Орлик — назва міста Ольвіополь до 1770 року (тепер частина міста Первомайськ)
 Орлик — село, Полтавська область, Кобеляцький район

 Орлик Григор Пилипович (1702–1759) — син Пилипа Орлика, визначний державний і військовий діяч Франції, граф (du Comte Grégoire Orlyk), генерал і довірена особа короля Людовика XV
 Орлик Ірина (?) — мати Гетьмана України Пилипа Орлика
 Орлик Марія Андріївна — заслужений працівник культури УРСР.
 Орлик Олександр Іванович (1983—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Орлик Пилип Степанович (1672–1742) — Гетьман України (у вигнанні) в 1710–1742 роках
 Роман Орлик — (; 1918–1982) — польський танкіст-ас, учасник Другої світової війни
 Орлик Світлана Микитівна — член-кореспондент НАН України, професор, доктор хімічних наук, кавалер ордена княгині Ольги
 Станіслав Орлик — польний писар коронний, прапрадід Пилипа Орлика.
 Орлик Василь Михайлович — український історик, нумізмат, архівознавець. Він активно бере участь у дослідницькому проєкті, який має назву — «FLAME»

Українські прізвища